Доне́цкий пикинёрный полк — поселённый конный полк Российской армии, вооружённый пиками, саблями и карабинами, сформированный из пандурских поселённых полков и добровольцев из числа поселённых черкасов (казаков) и крестьян. 

Пикинёрный полк 20-ти ротного состава сформированный в Новороссийской губернии и наименован Донецким в честь места расселения личного состава полка и жителей Славяносербии, по реке Северский Донец, в созданной губернии. Пикинёры были обязаны нести постоянную военную службу защищая Новороссию, от набегов османов и крымских татар. 28 июня 1783 года году пикинёрный полк вошёл в состав Павлоградского легкоконного.

История

Структура 
Образован в 1764 году как Донецкий пикинёрный полк и поселён над Северским Донцом. В него вошли 5 крепостей (шанцев) бывшей Украинской линии: Белевская, Прасковейская, Петровская, Козловская и Ряжская. Также в него вошли 5 сотен, подданных от Малороссийских казаков: Нехворощанская, Маяцкая, Царичанская, Китайгородская и Орельская. Административно полк входил в состав Екатерининской провинции Новороссийской губернии вместе с Днепровским пикинёрным полком и поселениями Водолаг. Билевская крепость Донецкого полка была одновременно и центром Екатерининской провинции. В состав Донецкого полка, в частности, входили роты-поселения Билевская, Козловская, Ряжская, Нехворощанская, Маяцкая, Китайгородская, Царичанская, Орлицкая, Прасковейская и Петровская.

Четверть каждой роты Донецкого полка составляли пешие стрелки-фузилёры. Остальная часть — конные пикинёры, вооружённые пиками, саблями и карабинами.

Служба 
В полку служили бывшие военнослужащие гусарских полков Славяносербии приглашённые на пограничную службу русским государем из Австрийской империи и днепровские казаки. С 1768 года по 1774 год полк участвовал в русско-турецкой войне в действующей армии П. А. Румянцева, отличившись в 1770 году при взятии Бендер. 24 декабря 1776 года полк был переименован в Екатеринославский, а 28 августа 1783 года был расформирован. Его личный состав был переведён в Павлоградский легкоконный полк.

Форма и знаки различия 
При обмундировании пикинёров полку было установлено голубое приборное сукно и чёрный кушак. Сама форма представляла изначально собой упрощённую гусарскую форму: высокие шапки, куртки-венгерки, чакчиры, украшенные шнуром. Офицеры не носили пики. После образования Полтавского и Херсонского полков форма пикинёров стала походить немного на запорожскую: туда внедрили черкески, полукафтаны, шаровары и четырёхугольные шапки. У офицеров появились белый кафтан, чакчиры и шляпа.

Знамённый герб 
По заданию Военной коллегии, в 1775 году, был составлен новый (по сравнению со Знаменным гербовником Миниха) знаменный гербовник. Основную работу по составлению гербовника взял на себя герольдмейстер князь М. М. Щербатов. Поэтому гербовник получил в литературе название «Гербовник Щербатова». В Гербовнике содержались изображения 35 гербов для знамён новых русских полков, в том числе и «Донецкого». В 1776 году был назначен герб для полка: «голубой щит, разделенный на двое, белой полосою, означающею реку Донец; в верхней части изображены накрест лежащия, сабли и копье, а в нижней — кисть краснаго винограда, с зелёным листом».

Командир 
Полковой полевой командир (командир полка):
 И. М. Синельников, майор;

См. также 
 Екатеринославская конница
 Украинская конница

Примечания

Литература 
 Бажова А. П. Русско-югославские отношения во второй половине XVIII в. — , 1982.
 О. И. Хрусталев, История Малороссии. — Москва: 1842—1843. Том 1. Том 2. Том 3. Том 4. Том 5.
 Висковатов А. В.,  «Историческое описание одежды и вооружения Российских войск с древнейших времён до 1855 г.» (Т. 1—30. — , 1841—1862; Изд. 2-е. — Т. 1—34. Санкт-Петербург — Новосибирск — Ленинград, 1899—1948) — удостоена в 1842 году половинной Демидовской премии, том 5/XII. Пикинеры.
 
 
 Иванов П. А., Обозрение состава и устройства регулярной русской кавалерии от Петра Великого и до наших дней. СПб. 1864. С. 105-106.
 Кабузан В. М. Заселение Новороссии (Екатеринославской и Херсонской губерний) в XVIII — первой половине XIX века (1719—1858 гг.). / Институт истории СССР АН СССР. — : Наука, 1976. — 306 с.

Ссылки 
 Историческая справка по 2-му Гусарскому Павлоградскому полку

Пикинёрные полки Российской империи
История Донецкой области
Новороссийская губерния
Воинские части и формирования, созданные в 1764 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1783 году